XVI. svjetsko prvenstvo u vodenim športovima  održano je od 24. srpnja do 9. kolovoza 2015. godine u ruskom gradu Kazanju. Ovo je prvo izdanje tog natjecanja održano u Rusiji. Domaćinstvo Kazanju dodijeljeno je u srpnju 2011.

Sastavni dijelovi SP-a su:
 Svjetsko prvenstvo u plivanju 2015.
 Svjetsko prvenstvo u daljinskom plivanju 2015.
 Svjetsko prvenstvo u sinkroniziranom plivanju 2015.
 Svjetsko prvenstvo u skokovima u vodu 2015.
 Svjetsko prvenstvo u ekstremnim skokovima u vodu 2015.
 Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 2015.
 Svjetsko prvenstvo u vaterpolu za žene 2015.

Natjecanja su se pretežno održavala u Areni Kazanj kapaciteta 45.105 ljudi.

Ljestvica

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službena stranica

2015
Međunarodna športska natjecanja u Rusiji